Социалистическая Республика Черногория (, ); до 1963 Народная Республика Черногория, с 1991 Республика Черногория) — одна из 6 социалистических республик, образовывавших СФРЮ. Ныне — Черногория.

Политическое устройство 
Законодательный орган — Собрание, состоящее из Совета Объединённого Труда, Общественно-Политического Совета и Совета Общин.

Руководители республики

Председатель Антифашистского веча народного освобождения Черногории и Которского залива 
 Никола Милянич (15 ноября 1943 — 14 июля 1944)

Председатель Черногорской антифашистской скупщины народного освобождения 
 Никола Милянич (14 июля 1944 — 21 ноября 1946)

Председатель Президиума Конституционной скупщины Черногории 
 Милош Рашович (21 ноября 1946 — 1 января 1947)

Председатели Президиума Народной скупщины Черногории 
 Милош Рашович (1 января 1947 — 6 ноября 1950)
 Никола Ковачевич (6 ноября 1950 — 4 февраля 1953)

Председатели Народной скупщины Черногории 
 Никола Ковачевич (4 февраля — 15 декабря 1953)
 Блажо Йованович (15 декабря 1953 — 12 июля 1962)
 Филип Байкович (12 июля 1962 — 5 мая 1963)
 Андрия Мугоша (5 мая 1963 — 5 мая 1967)
 Велько Милатович (5 мая 1967 — 6 октября 1969)
 Видое Жаркович (6 октября 1969 — апрель 1974)
 Будислав Шошкич (апрель 1974)

Председатели Президиума Черногории 
 Велько Милатович (5 апреля 1974 — 7 мая 1982)
 Веселин Джюранович (7 мая 1982 — 7 мая 1983)
 Марко Орландич (7 мая 1983 — 7 мая 1984)
 Миодраг Влахович (7 мая 1984 — 6 мая 1985)
 Бранислав Шошкич (6 мая 1985 — 6 мая 1986)
 Радивое Брайович (6 мая 1986 — 6 мая 1988)
 Божина Иванович (6 мая 1988 — 13 января 1989)
 Слободан Симович (13 января — 17 марта 1989, и. о.)
 Бранко Костич (17 марта 1989 — 23 декабря 1990)

Президент Черногории 
 Момир Булатович (23 декабря 1990 — 27 апреля 1992; президент Республики Черногория в составе СРЮ до 15 января 1998)

Экономика 
Республика в 1947—1990 годах неизменно официально числилась недостаточно развитой территорией и получала дотации и льготные кредиты из федерального центра (в том числе из специального Фонда Федерации для кредитования экономически недостаточно развитых республик и областей). Например, в 1976—1980 годах из этого Фонда Черногория получила 831,5 тыс. динаров).

Примечания 

Административное деление Югославии
Исторические государства Балкан
Появились в 1940-е годы в Югославии